Trachytrema är ett släkte av spindlar. Trachytrema ingår i familjen Trochanteriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Trachytrema